YCC steht für:
 YCC (Farbmodell)
 Volvo YCC, ein Konzeptfahrzeug
 Cornwall Regional Airport (Kanada), nach dem IATA-Flughafencode
 Yield Curve Control, ein Steuerung der Zinskurve

Abkürzung